Степан Иванович Жаков (6 апреля 1913, с. Вильгорт (ныне Сыктывдинского района, Республики Коми, России — 22 января 1987, Пенза) — русский советский учёный-климатолог, доктор географических наук (1965), профессор (1966).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Имел боевые награды.

С 1956 по 1964 учительствовал, с 1965 по 1981 работал заведующим кафедры физической географии Пензенского государственного педагогического института. Под его руководством на кафедре была открыта аспирантура. Основным направлением научных исследований кафедры в то время было изучение климата.

В 1965 защитил докторскую диссертацию на тему «Происхождение атмосферных осадков на Европейской территории СССР в теплое время года», а в 1966 стал профессором ПГПИ.

Многолетний председатель Пензенского отделения Географического общества СССР.

Научная деятельность 
Внес значительный вклад в изучение природы, населения и хозяйства Пензенской области. Широко известны труды профессора С. И. Жакова по климатологии СССР и Пензенской области. Под его руководством подготовлен первый географический атлас Пензенской области (1982).

С. И. Жаков — автор свыше 60 научных работ, в том числе монографии:
 «Влияние Арктики на климат СССР» (1969),
 «Основные климатические закономерности на территории СССР» (1978),
 «Общие климатические особенности Земли» (1984).

Другие избранные научные труды 
 «Общие закономерности режима тепла и увлажнения на территории СССР» (1982)
 «Арктика и климат Западной Сибири» (1967)
 «Природа Пензенской области» (Под ред. С. И. Жакова. 1970) и др.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени.

Литература 
 B.B. Куприянов. ЖАКОВ Степан Иванович / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001.

Доктора географических наук
Учёные СССР
Климатологи России
Педагоги СССР
Педагоги России